Die 41. nationale Deutsche Tischtennis-Meisterschaft fand am 20. und 21. Januar 1973 in München in der Sporthalle statt.

Wilfried Lieck verteidigte seinen Vorjahrestitel sowohl im Einzel als auch im Doppel mit Martin Ness. Der Damenbereich sah neue Sieger: Abwehrspielerin Wiebke Hendriksen siegte im Einzel, der Doppeltitel von Ursula Hirschmüller/Rose Diebold wurde als Überraschung gewertet. Gold im Mxed holte das Ehepaar Eberhard und Diane Schöler, zum zweiten Mal nach 1967.

Eberhard Schöler schied im Viertelfinale des Herreneinzels gegen Martin Ness nach einem dramatischen Zeitspiel aus. Damit verpasste Schöler erstmals nach 12 Jahren das Endspiel.  Beim Dameneinzel starteten diesmal 56 Aktive (statt wie bisher 48), allerdings reihten sich acht „Gesetzte“ erst in der zweiten Runde ein. Rosemarie Seidel fehlte krankheitsbedingt, für sie rückte Monika Schönbein nach.

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Literatur 
 Berichte und alle Ergebnisse in Zeitschrift DTS, 1973/3 Ausgabe Süd-West, Seiten 5–18

Einzelnachweise 

1973
Tischtennisveranstaltung 1973
Sportveranstaltung in München
Audi Dome